

Geografia

Italia 
 Vaglio Basilicata, già Vaglio, Vaglio di Basilicata, Vaglio Lucano – comune nella provincia di Potenza (Basilicata)
 Vaglio Serra – comune nella provincia di Asti (Piemonte)

Svizzera 
 Vaglio – ex comune ora frazione di Capriasca, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Persone 
 Bianca Maria Vaglio (1945 circa) – attrice e sceneggiatrice italiana
 Valeria Vaglio (1980) – cantautrice italiana
 Alessandro Vaglio (1989) – giocatore di baseball italiano

Altro 
 Vaglio – strumento usato per vagliare il grano a mano
 Vaglio – strumento di misura

Pagine correlate 
 Wikipedia:Vaglio